Ел Вапор има више значења:

 Ел Вапор (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Вапор (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Вапор (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Вапор (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику